Lowick (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Lowick (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Lowick (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland